Tapejara:
 tapeżara (Tapejara) – rodzaj pterozaurów
 Tapejara (Rio Grande do Sul)
 Tapejara (Paraná)